Hans est un nom propre utilisé comme prénom, patronyme et toponyme, ainsi qu'un nom commun qui peut désigner :

Prénom 
 Hans (de : Hannes,  ou ) est un prénom masculin germanique, équivalent allemand et néerlandais de Jean.

Personnalités portant ce prénom 
 Hans Dülfer (1892-1915), un alpiniste allemand ;
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Hans.

Personnages de fiction 
 Hans, série de bande dessinée belge d'André-Paul Duchâteau, Grzegorz Rosiński et Kas.
 Hans Grüber, un personnage principal du film Piège de cristal de John McTiernan, rôle joué par Alan Rickman.

Patronyme

Personnalités 
 Pierre I de Hans, évêque de Chalons de 1248 à 1261 ;
 Jean-Claude Hans (1950-), un homme politique belge ;
 Marie-Françoise Hans (née dans les années 1950), une romancière, journaliste, scénariste, dramaturge et essayiste française ;
 Anne-Marie Drouin-Hans (1947-), une philosophe française.

Localisation 
En France, on trouve les patronymes germaniques Hans, Hantz et Hanz en Alsace, mais également dans le département des Vosges, au moins depuis le , grâce à l'émigration alsacienne vers ce département lorrain.

Chanson 
 D'r Hans im Schnokeloch (littéralement Jean du Trou de Moustiques) est une chanson en alsacien racontant l'histoire d'un personnage dénommé Hans.

Cinéma 
 Hans, film italien de Louis Nero sorti en 2006.

Toponymie 
 Hans, commune française du département de la Marne ;
 Hans, île au nord du Groenland  divisée (en juin 2022) entre le Danemark et le Canada.

Histoire 
 Les Hans, l'ethnie majoritaire en Chine.
 Les Hans, une dynastie chinoise.
 Les Hans postérieurs, une dynastie chinoise.
 Les trois Hans, confédération coréenne.

Entreprises 
 Hans Anders, chaîne néerlando-française d'enseignes d'optique

Autres 
 Le système HANS (Head And Neck Support, support de la tête et du cou).
 Hans le Malin (ou Clever Hans) est un cheval qui fut exhibé dans des spectacles au début du  pour ses prétendues facultés intellectuelles, il donna son nom à l'« effet Clever Hans » en éthologie.
 Hans est le nom d'une dépression qui toucha la France le . Elle apporta de fortes rafales de vent, de fortes précipitations et de forts orages.

Articles connexes 
 
 
 
Patronyme allemand
Patronyme français]
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien